29-й Чемпионат Южной Америки был проведён в Уругвае. Он стартовал 17 января 1967 года матчем  — , а завершился 2 февраля 1967 года матчем  — . Впервые в чемпионате появился отборочный турнир, сокративший 4 участников до 2 финалистов, ещё 4 сборных попали в финальный турнир без отборочных игр.

Отборочный турнир 

 <span style="font-size:90%">  выиграла с суммарным счётом 5-2 и получила путёвку в финальный турнир

 <span style="font-size:90%">  выиграл с суммарным счётом 5-3 и получил путёвку в финальный турнир

Финальный турнир

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
  Артиме

4 мяча
  Хорхе Оярбиде

3 мяча
  Хулио Галлардо, Рубен Маркос
  Роча, Хосе Эусебио Уррусменди
  Рафаэль Сантана

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1967 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1967 году
1967 год в Уругвае
Январь 1967 года
Международные соревнования по футболу в Уругвае
Февраль 1967 года
Чемпионаты Южной Америки в Уругвае